Grus (mittelniederdeutsch grus „in kleine Stücke zerbrochen“, „grob gemahlen“) steht für:

 eine Korngröße für Gesteine im Grenzbereich zwischen Grobsand und Feinkies, siehe Korngröße#Korngrößenklassifikation
 Kohlengrus, Nebenprodukt des Kohlebergbaus
 Verwitterungsgrus, bröseliges Verwitterungsprodukt vor allem von Graniten

Grus (lateinisch „Kranich“) steht für:
 Grus (Gattung), eine Gattung der Echten Kraniche, siehe Kraniche #Systematik 
 ein Sternbild des Südhimmels, siehe Kranich (Sternbild)

Siehe auch:
 Grieß (Begriffsklärung)
 Gruß (Begriffsklärung)
 Krus